Престо може да се отнася за:
 Престо – музикално темпо, означаващо „много бързо“
 Престо – град в Боливия, департамент Чукисака, с 5458 жители (2010)
 Престо – община в Боливия, департамент Чукисака, с 10 291 жители (2010)
 „Престо“ – американски късометражен анимационен филм от 2008 г.